troska
 «uczucie niepokoju wywołane trudną sytuacją lub przewidywaniem takiej sytuacji»
 «sytuacja, w której doznajemy takiego uczucia»
 «dbałość o kogoś, o coś lub zabieganie o coś»

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Troska – przysiółek wsi  Goszcz w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Twardogóra
 Troska – kolonia wsi Rachocin w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Sierpc

Zobacz też 
 Troski

Przypisy